Železnogorsk může být:

 Železnogorsk-Ilimskij – město v Irkutské oblasti v Ruské federaci
 Železnogorsk (Krasnojarský kraj) – město v Krasnojarském kraji v Ruské federaci
 Železnogorsk (Kurská oblast) – město v Kurské oblasti v Ruské federaci

Externí odkazy